Сэр Джон Грэм Дуглас Кларк (; 28 июля 1907, Бромли, Кент — 12 сентября 1995) — британский археолог, специализировавшийся в палеоэкономике.

Член Британской академии (1951), иностранный член Национальной академии наук США (1974).

Биография 
Получил образование в Мальборо-колледже и Кембридже. Позднее стал профессором антропологии и археологии в Питерхаусе (Кембридж). Изучал европейский мезолит. Провёл раскопки памятника Стар-Карр в период между 1949 и 1951 гг.

В 1952 году опубликовал труд «Доисторическая Европа: экономический базис» (Prehistoric Europe: the economic basis, вскоре переведён на русский язык), где предпринял попытку реконструировать «экономику» первобытного общества, проанализировать их натуральное хозяйство с учётом окружавшей их фауны и анализа используемых материалов.

В 1955 году вышел переработанный труд «Доисторическая Европа: экономические основы от дикарства до цивилизации» (Prehistoric Europe: The economic basis from savagery to civilization), в котором отмечал, что экономика общества неизбежно является результатом адаптации культуры и технологии к окружающей среде, включая биому и среду обитания. Трудность исследования археологической культуры состоит, по Кларку, в том, что причины её изменений всегда лежат за пределами самой культуры. Взгляды Кларка, на которые оказали влияние культурный релятивизм и структурный функционализм, сами, в свою очередь, сильно повлияли на взгляды исследователей доисторической Европы. Среди его последователей в Кембридже были, в частности, Э. С. Хиггс и М. Р. Джарман. В 1992 году посвящён в рыцарское достоинство.

Примечания

Переводы на русский 
 Кларк Дж. Г. Доисторическая Европа. Экономический очерк. — М.: Издательство иностранной литературы. 1953. — 325 с.

Литература 
 Fagan, Brian. Grahame Clark: An Intellectual Biography of an Archaeologist. Boulder, CO: Westview Press, 2001 (hardcover, ISBN 0-8133-3602-3); 2003 (paperback, ISBN 0-8133-4113-2).
 Arkadiusz Marciniak and John Coles (eds.): Grahame Clark and his legacy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2010 (hardcover, ISBN 1-4438-2222-1).

Ссылки 
 Thesis on Grahame Clark’s intellectual effect upon archaeology

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Профессора Кембриджского университета
Диснеевский профессор археологии
Мастера Питерхауса
Археологи Великобритании
Исследователи доисторической эпохи
Члены Британской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Почётные доктора Уппсальского университета